Екатерина де Бурбон (1440 — 21 мая 1469) — герцогиня Гелдерна в 1465—1469 годах, супруга Адольфа Эгмонта, герцога Гелдерна. Дочь Карла I де Бурбона и Агнессы Бургундской.

28 декабря 1463 года Екатерина де Бурбон вышла замуж за Адольфа Эгмонта (1438—1477), который в 1465 году унаследовал от своего отца  титул герцога Гелдерна. Дети:
 Карл (1467—1538), герцог Гелдерна
 Филиппа (1467—1547), с 1485 замужем за герцогом Рене II Лотарингским (1451—1508)

Екатерина умерла в 1469 году в возрасте около двадцати девяти лет и была похоронена в Неймегене.

Примечания

Литература 
 Wilhelm Karl Prinz von Isenburg and Frank Baron Freytag von Loringhoven: Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten, vol. 2, J. A. Stargard, Marburg, 1956, table 30.
 P.H. Scheltema: De St.-Stevenskerk te Nijmegen, in: De Opmerker, vol. 30, issue 37, 14 September 1895, p. 291-292, page 291 and page 292

Женщины XV века